«Полководец Ттори» (, Ттори Чанъгун) — южнокорейский полнометражный мультфильм, снятый Ким Чхон Ги, при поддержке Сеульского центра анимации, в 1978 году. Сюжет повествует о юном мальчике по имени Ттори, который встаёт на путь борьбы против злых армий волков, что постоянно докучают людям. Также является первым мультфильмов серии. Несмотря на то, что мультфильм является детским, в нём содержится множество метафор на антикоммунизм.

В 1979 году было снято продолжение — «Полководец Ттори 2: Шпионские уловки». Однако, ни тот ни другой мультфильм так и не удосужились перевести на другие языки, кроме корейского.

Сюжет 
Действия мультфильма происходит в сказочной стране, напоминающей Корею, где люди жестоко угнетаются коммунистами, в роли которых выступают антропоморфные животные, такие как: волки, лисы и летучие мыши. Правит этим сборищем и, непосредственно, терроризирует народ Старший товарищ Пульгын Тведжи (, Пульгын-Сурёнънимтончжи) или просто Красный Свин (, Пульгын-Твэджи), который живёт в огромном мрачном замке, окруженный слугами и носит маску, чтобы никто не догадался о том, что он на самом деле и в буквальном смысле является свиньёй.

Намечается день рождения вождя и Лис, его правая рука, доносит эти известия до загнанных в классную комнату жителей одной деревеньки и требует, чтобы на день рождения Свина был принесён корень женьшеня.

Добывать корень вызывается девочка по имени Сюга (; дословно «сладкая»), которая этим надеется облегчить судьбу больной матери. В процессе поиска, она заходит глубоко в лес, в котором натыкается на летучих мышей и, с перепугу, забегает ещё глубже, чем ей хотелось, в чащу. В конце концов она выходит к роднику, около которого встречает оленя, который убегает, заметив её. Спустя некоторое время, девочка замечает женьшень высоко на скале и лезет за ним. Ей удаётся сорвать корень, но она срывается вниз, при этом умудрившись выжить.

Наблюдающий за ней олень, увидев это, добирается до своего друга — человеческого мальчика по имени Ттори (, дословно «молодец»), который к этому времени уже закончил проведение зарядки с другими животными: медведями, белками, птицами, зайцами. Ттори и его друзья-животные приходят к месту, о котором сказал олень, и быстро сдружаются с их новой знакомой. После продолжительной прогулки по лесу девочка уходит, чтобы отдать корень женьшеня Лису.

К тому времени уже стемнело, и волки во главе с Лисом выводят людей на каторгу, игнорируя неспособность некоторых из них работать по той или иной причине, в связи с планом, и наказывающие их за малейшее неповиновение. Сюга приходит в тот момент, когда её обессилившая мать лежит на земле. Обменявшись тёплыми словами, она подходит к Лису и отдаёт ему корень женьшеня, надеясь, что он выполнит свою часть договора. Однако тот не собирается отдавать её матери лекарство и вдобавок бьёт её и отчитывает.

За всем этим наблюдает Ттори и решает помочь своей новой подруге и её матери. Для этого он посылает его друзей-животных из леса помочь в копательных работах, а сам решает отвлечь Лиса (и заодно вдоволь понасмехаться над ним), напугав его до полусмерти и отобрав у него корень женьшеня; который тот собирался съесть, а не отдавать Красному Свину. После этого, Ттори возвращается к ним обеим и отдаёт корень матери, после чего уходит, но не далеко, и укрывшись в отдалённом месте наблюдает за тем, как Сюга с матерью делятся сожалениями. Это заставляет его вспомнить события из глубокого детства, когда он был совсем маленьким: одной суровой зимой его родители, нёсшие его на руках, убегали подальше от волков. В ходе преследования, отцу пришлось бросить их на произвол судьбы, из-за чего мать была убита волками, а отец был взят ими в плен и отправлен прорывать туннель между горами, чего сын об этом не знал. После всего вышеописанного Ттори нашли животные и помогли ему выжить в лесу все эти годы. Эти воспоминания заставляют Ттори заплакать, но друзья утешают его.

Тем временем, Лис докладывает Красному Свину о том, что произошло во время выполнения плана, приводя вождя в ярость от того, что из-за подобных происшествий строительство тоннеля через горы к его дню рождения откладывается, после чего он уходит и отправляет летучих мышей разведать обстановку и распространять его идеи и далее.

На следующий день, Ттори наведывается в деревню, в которой живёт Сюга. Там он видит, как волки погружают её жителей в кузова грузовиков и увозят в неизвестном направлении. Когда мальчик пересекается с Сюгой, он мешает волкам арестовать её, вырубая их. Они проходят к избе, куда волки согнали всех детей, у которых до этого увезли обоих родителей. Сюга пытается помочь детям, но появление Лиса сводит на нет все её попытки. Тогда вмешивается Ттори и практически в одиночку раскидывает весь гарнизон волков, что был в деревне. Поняв, что взятие нарушителя провалилось, Лис решает пристрелить Ттори, однако его подруга-белка кусает Лиса за левую ногу, а Ттори даёт ему по голове. Воспользовавшись коротким замешательством, Сюга и Ттори разделяются вновь.

Сюга добирается до домика со своей матерью, а потом к ним приходит её отец, сбежавший из лагеря по рытью тоннеля. Однако появление Лиса, который первоначально вышел охотиться на Ттори, портит и без того короткое воссоединение. В ходе перебранки, папа Сюги оказывается застрелен Лисом и вместо него в трудовой лагерь отправляют дочь. Это всё видит белка и бежит докладывать Ттори обо всём.

Тем временем, вернувшиеся летучие мыши докладывают, что их мероприятия по ускорению строительства тоннеля завершились успешно, после чего Красный Свин и его правая рука собираются проинспектировать каторжный лагерь. В лагере Сюга встречает отца Ттори и проговаривается ему о сыне, что его очень радует. Перед этим, последний пытается защитить её от волка, попав под удар.

Тем временем, Ттори натыкается на укрепления врага, в которых полным полно танков и самолётов. После того, как он узнаёт, что Сюгу взяли в плен, решает освободить как её, так и всех остальных. В ходе атаки все самолёты и танки, которые Красный Свин готовил для предстоящего вторжения в соседние страны оказываются подорваны вместе с экипажами. Затем Ттори проходит вглубь тоннеля, оставив снаружи двух своих друзей — медведей, предварительно попросив их бить каждого волка, кто попытается покинуть пещеру. В конце концов, Ттори сталкивается с самим Свином и раскрывает обманутым массам то, что он — свинья и только носит маску. Оба вступают в битву, в которой Свин раздавил бы Ттори, если бы не олень и белка, которые броском камня заставляют тирана потерять равновесие, тем самым помогая мальчику одержать над ним вверх. Увидев, что Вождь повержен, заключенные поднимают восстание. Неожиданно, поняв что его режим рухнул, Свин превращается в маленького поросенка и убегает в лес. Оставшийся лис, на коленях, умоляет людей пощадить его, но в конечном итоге оказывается завален камнями.

После низвержения и изгнания врагов прочь и после воссоединения героев со своими семьями над страной и её жителями немедленно встает солнце и показывается флаг Республики Кореи, а в воздухе сам собой начинает играть южнокорейский гимн, и все люди и дружественные животные радуются наставшей свободой.

Критика 
Многие просмотревшие мультфильм отмечают то, что у этого мультфильма совершенно никудышная и дешёвая анимация, даже с учётом того, что мультфильм стилизован под аниме, в которой к тому же нередко допускаются недорисовки и ляпы. Кроме неё присутствуют большое количество филлеров, которые не имеют никакого влияния на сюжет и добавлены только для того, чтобы его растянуть.

Согласно первоначальной задумке, этот мультфильм, как и его сиквел, приравнивает всех коммунистов к животным (в частности, Красный Свин — это аллюзия на Ким Ир Сена) и даже корейская википедия утверждает, что мультфильм антикоммунистический и едва ли не призывает против объединения Кореи.

Тем не менее, несмотря на антикоммунистическую истерию в Южной Корее тех лет, «Полководец Ттори» — это не представитель тогдашнего мейнстрима южнокорейского искусства, а наиболее официозно-государственнически-антикоммунистический его извод. На Севере же куда более резкая пропаганда присутствовала и присутствует в жизни людей ежедневно.

Существует также и мнение, что этот мультфильм и его сиквел были сняты в ответ на знаменитый северокорейский мультсериал «Бурундук и Ёжик», первая серия которого появилась в 1977 году. Однако такая версия довольно сомнительна, как и то, что образы волков и лисиц из второго сезона северокорейского мультсериала взяты с таковых из двух южнокорейских мультфильмов.

Ссылки 
 General Ttoli (Ttoli Janggun)  — Korean Movie Database
 KMDb 
 똘이장군 
 Naver 
 MOVIST 
 Русскоязычный обзор мультфильма на Youtube 
 Заметка о мультфильме в ЖЖ Фёдора Тертицкого, старшего научного сотрудника университета Кунмин в Сеуле 

Мультфильмы 1978 года
Мультфильмы о животных
Мультфильмы о говорящих животных
Полнометражные мультфильмы Республики Корея
Фильмы на корейском языке
Фильмы Республики Корея 1978 года